Титул захищали Елізе Мертенс та Орина Соболенко. Вони програли в чвертьфіналі парі Лаура Зігемунд / Віра Звонарьова.

Зігемунд та Звонарьова виграли турнір, попри те, що вони не були сіяними. Для Звонарьової це третій парний титул Великого шолома і п'ятий загалом, враховуючи виграші у міксті. Для Зігемунд це перший парний мейджор і другий загалом.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання

Зовнішні посилання
Основна сітка 

Women's Doubles
US Open – Women's Doubles